Girl on Fire – album di Alicia Keys del 2012
Girl on Fire – singolo di Alicia Keys del 2012